Hantz ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Hantz (* 1974), ungarischer Biophysiker
 Stanisław Hantz (1923–2008), polnisches NS-Opfer

Weiteres:
 Col du Hantz, Pass in den Vogesen

Siehe auch:
 Hans
 Hants
 Hanz